Warzone, un groupe de Punk Hardcore new-yorkais ;
Warzone, un jeu de figurines situé dans l'univers de Mutant Chronicles ;
Warzone 2100, un jeu de stratégie en temps réel.

Voir aussi
War zone